Salvador María de Iturbide y Huarte (Ciudad de México, 17 de julio de 1820 — Tepic, Nayarit, 7 de junio de 1856) fue hijo del emperador Agustín I de México y Ana María Huarte, recibió el título de príncipe mexicano durante el Primer Imperio Mexicano por el Congreso Constituyente.

Decreto 
El Soberano Congreso Mexicano Constituyente decretó el 22 de junio de 1822 lo siguiente:

Ascendencia

Notas de Fallecimiento 

El día 6 de junio de 1856 arribó a Tepic Don Salvador María de Iturbide y Huarte y que al día siguiente murió ahogado en el río, pues había sufrido un ataque de apoplejía mientras nadaba.

"…por el año se hizo cargo de la dirección de la Aduana Marítima de Tepic; se ahogó accidentalmente en el río Mololoa el 7 de junio de 1856”.

En 1856 fue nombrado administrador de la Aduana Marítima de San Blas” y que (…)…una calurosa tarde del 7 de junio habiendo ido a bañarse al río de Tepic, don Salvador María, en los baños que después llamaron de Corona, pereció ahí tal y como antes se dice”.
Dos días después –el lunes 9 de junio de 1856-, el cadáver de Don Salvador María de Iturbide y Huarte es sepultado en el camposanto de nuestra ciudad –hoy Panteón Hidalgo- y anotado en el Libro de Entierros de ese año, en la Acta Número 22 lo siguiente:
“En el camposanto de Tepic a nueve de junio de mil ochocientos cincuenta y seis: se sepultó con entierro Alto al cadáver de Don Salvador Iturbide, Admor. De la Aduana Marítima de San Blas; natural de Méjico y vecino de esta ciudad: hijo legítimo del Sr. D. Agustín de Iturbide, emperador que fue de Méjico y de la señora Da. Ana Huarte, casado con la señora María del Rosario Marzán; murió de un ataque apoplético al estar tomando un baño en el río de esta ciudad, ningún sacramento recibió". Igo Castro 476. D. Salvador Iturbide. Tepic.

Controversia 

Don Salvador María de Iturbide y Huarte fue asesinado y a continuación paso a ofrecerles las pruebas que demuestran mi aseveración.

Primero.- ¿Murió por un ataque apoplético? Nunca Don Salvador tuvo debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o en la mitad de su cara; nunca tuvo dificultad para hablar o hacerse entender; ni tuvo algún problema con uno o los dos ojos; y mucho menos alguna vez perdió el equilibrio o se llegó a quejar de tener constantemente fuertes dolores de cabeza. Curiosamente en su acta de sepultura NO se señala al tipo de apoplejía que le causó la muerte por lo que nos lleva a un sangrado (hemorragia) dentro del cerebro o a la pérdida de la circulación sanguínea.

Segundo.- Don Salvador María de Iturbide y Huarte nunca fue tratado con amoniaco como así eran tratados los enfermos con apoplejía 

Tercero.- Cuando “murió por apoplejía era el Administrador de la Aduana Marítima de San Blas ¿Entonces por qué no existe ningún documento en ese año en la misma que nos hable de dicho acontecimiento? 

Cuarto.- Don Salvador era en ese año de 1856 aún considerado por muchos mexicanos como Príncipe y se conocía que no se descartaba un posible intento de regresar a la Monarquía por lo que: ¿Por qué entonces no fue velado por familiares y/o sus compañeros?

Quinto.- Cuando Don Salvador María de Iturbide y Huarte murió “ahogado”, su esposa María del Rosario Marzán “quien había salido de esta ciudad de México para unirse con su marido, recibió la triste noticia en el Tajo una jornada antes de llegar a Tepic, emprendió el regreso y arribó aquí (Cd. De México) el 17 del mismo mes y año…”. (Cartas de Guadalajara de Ángel Marzán y Somellera).

Sexto.- Se señala que murió cerca del Puente de Santa María (frente a la Prepa 13) lugar donde era la salida a Puga y Bellavista y lugar donde vivían las personas más indigentes y pobres de Tepic. 
En una sola palabra: Don Salvador María de Iturbide y Huarte fue: ASESINADO.

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Familia Iturbide
Fallecidos en Tepic